Max i Ruby és una sèrie animada produïda per Silver Lining Productions, 9 Story Entertainment, Treehouse Originals, Nelvana i Nickelodeon Productions en l'any 2002. La sèrie és basada en els llibres infantils creats per Rosemary Wells, els episodis consisteixen en les històries sobre els conills Max i la seva germana major Ruby.

Coses interessants 
 La 1a temporada és una adaptació dels llibres creats per Rosemary Wells.
 En America la música escoltada en la primera temporada, tambien es escolta en la 3a temporada
 En l'episodi "Max's Bug Salad" té aparició especial de Rosalinda
 Max, Ruby, Louise i Àvia són els únics personatges que apareixen més en la sèrie.
 En el mur part inferior de l'escala, pot veure's una foto de Max & Ruby al costat de's seus parents

Enllaços externs 
 Lloc oficial de Max and Ruby a TreehouseTV.com 
 Max i Ruby a Noggin 

Sèries de televisió d'animació
Conills i llebres de ficció
Sèries de televisió començades el 2002
Sèries de televisió acabades el 2019